Ги́бсон () — англоязычная фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Гибсон, Азизи (род. 1990) — американский хип-хоп-исполнитель
 Гибсон, Алтея (1927—2003) — американская теннисистка, первая ракетка мира в 1957 и 1958 годах.
 Гибсон, Бен (род. 1993) — английский футболист.
 Гибсон, Боб (1935—2020) — американский бейсболист.
 Гибсон, Вилли (род. 1984) — шотландский футболист.
 Генри Гибсон (1935—2009) — американский актёр
 Гибсон, Грегори (род. 1953) — американский борец, серебряный призёр олимпийских игр.
 Гибсон, Грэм (1934—2019) — канадский писатель и общественный деятель.
 Гибсон, Даррон (род. 1987) — ирландский футболист, полузащитник.
 Гибсон, Дафф (род. 1966) — канадский скелетонист, выступавший за сборную Канады с 1999 года по 2006.
 Гибсон, Дебби (род. 1970) — американская певица, кумир тинейджеров конца 1980-х—начала 1990-х годов.
 Гибсон, Делфин (1903—2018) — американская долгожительница.
 
 
 Гибсон, Джош (1911—1947) — американский бейсболист.
 
 Гибсон, Дороти (1889—1946) — американская актриса немого кино, фотомодель и певица, одна из выживших пассажиров «Титаника».
 Гибсон, Дэниел (род. 1986) — американский баскетболист.
 Гибсон, Колин (род. 1960) — английский футболист.
 Гибсон, Кэтрин (1931—2013) — британская пловчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне (1948).
 Гибсон, Лора (род. 1979) — американская певица и музыкант, автор-исполнитель.
 Гибсон, Льюис (род. 2000) — английский футболист.
 Гибсон, Льюис (фигурист) (род.1994) — британский фигурист
 Гибсон, Майкл (род. 1968) — креативный директор агентства Ark Connect и рекламной группы Ark Group.
 Гибсон, Марелиса (род. 1988) — венесуэльская модель, победительница конкурса «Мисс Венесуэла» в 2010 году.
 Гибсон, Мел (род. 1956) — американский и австралийский актёр, режиссёр, продюсер.
 Гибсон, Норвуд (1877—1959) — американский бейсболист.
 Гибсон, Орвилл (1856—1918) — основатель компании по производству музыкальных инструментов Gibson.
 
 Гибсон, Роберт (род. 1986) — американский гребец.
 Гибсон, Роберт Ли (род. 1946) — американский астронавт.
 Гибсон, Тадж (род. 1985) — американский баскетболист.
 Гибсон, Тайриз (род. 1978) — американский рэпер, автор-исполнитель, виджей, актёр и продюсер.
 Гибсон, Томас (род. 1962) — американский актёр кино и телевидения.
 Гибсон, Томас-Мильнер (1806—1884) — английский государственный деятель.
 
 Гибсон, Уолтер Браун (1897—1985) — американский писатель и журналист.
 Гибсон, Хелен (1892—1977; наст. имя Роуз Огаст Уэнджер) — американская киноактриса, первая американская профессиональная женщина-каскадёр.
 
 Гибсон, Чарльз Дана (1867—1944) — американский художник-иллюстратор.
 Гибсон, Чэд (род. 1976) — австралийский футболист. Основатель интернет-издания «LOCALFC» и креативного спортивного агентства «Not Our Field».
 Гибсон, Шейн (1979—2014) — американский рок-музыкант.
 Гибсон, Эдвард Джордж (род. 1936) — американский астронавт, инженер, физик.
 Гибсон, Эдмунд (1664—1748) — лондонский епископ.

Топоним 
 Гибсон — статистически обособленная местность в штате Арканзас, США.
 Гибсон — округ в штате Индиана, США.
 Гибсон — округ в штате Теннесси, США.
  — город в Австралии, штат Западная Австралия.

Прочее 
  — алкогольный коктейль.

См. также 
 Gibson — производитель музыкальных инструментов (прежде всего электрогитар).